De zesde editie van de Johan Cruijff Schaal werd gespeeld op 12 augustus 2001. De wedstrijd werd gespeeld door PSV en FC Twente.

Voorafgaand aan de wedstrijd 
 PSV streed om de Johan Cruijff Schaal als winnaar van de Eredivisie 2000/01, FC Twente als winnaar van de KNVB beker 2000/01.
 Voor PSV was het de vijfde keer dat de club streed om de Johan Cruijff Schaal. FC Twente maakte zijn debuut.

Wedstrijd

Wedstrijddetails

Supercup voetbal Nederland
Voetbal in 2001
Sportevenement in Amsterdam